

Patronyme 

Tchimbakala est un nom de famille notamment porté par :

 Dominique Tchimbakala, journaliste franco-congolaise (RC)
 Jules Tchimbakala, footballeur congolais (RC)